Public Broadcasting Service - amerykańska sieć 354 stacji telewizji publicznej
 Public Broadcasting Services - maltański publiczny nadawca radiowo-telewizyjny
 Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 Pracownia Badań Społecznych
 PBS-1 (tłumik dźwięku)
 PbS – siarczek ołowiu(II)
 poli(bursztynian butylenu) (ang. polybutylene succinate)